

Сукув — село в гміні Пшитик Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Сукув — село в гміні Далешице Келецького повіту Свентокшиського воєводства